Выступление Дании на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 36-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представляла (а вернее представлял) DQ с песней Drama Queen.

Национальный отбор 
Отбор прошел в несколько этапов:
 1й полуфинал — 26 января, Хольстеберо
 2й полуфинал — 2 февраля, Ольборг
 Финал − 10 февраля в Копенгагене

Голосование 
В полу-финале Дании самое большое (8) баллов дала .

См. также 
 Дания на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Дания на конкурсе песни Евровидение 2007 (ESCkaz.com)

Примечания 

Страны на «Евровидении-2007»